Erhan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dionisie Erhan (1868–1943), cleric ortodox român.
 Pantelimon Erhan (1884–1971), politician român basarabean, membru al Sfatului Țării.
 Iulian Erhan (n. 1986), fotbalist moldovean.